Анатолий Шемякин:
 Шемякин, Анатолий Николаевич (1891—1989) — советский учёный в области психологии и философии, профессор.
 Шемякин, Анатолий Петрович (род. 1941) — советский и украинский тренер по спортивной гимнастике.